Гринья́р ():

 Гриньяр, Виктор (1871—1935) — французский химик, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Гриньяр, Жорж (1905—1977) — французский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Гриньяр — кратер на Луне.